Eulerkreis steht für
 Feuerbachkreis oder Neun-Punkte-Kreis, einen besonderen Kreis im Dreieck
 einen Zyklus in einem Graphen, der alle Kanten genau einmal enthält, siehe Eulerkreisproblem